Арман Базен де Безон (1654—1721) — французький релігійний діяч, архієпископ Бордо (1698—1719).
 Жак Базен де Безон (1646—1733) — військовий та державний діяч Французького королівства, маркіз де Безон, маршал Франції.
 Клод Базен де Безон (1617—1684) — французький юрист й державний діяч, член Французької академії.

 Безон — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.